Сен-П'єрр-сюр-Дро () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 500 км на південь від Парижа, 70 км на схід від Бордо, 60 км на північний захід від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 115 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 290,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-П'єрр-сюр-Дро на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-П'єрр-сюр-Дро на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-П'єрр-сюр-Дро на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-П'єрр-сюр-Дро на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-П'єрр-сюр-Дро на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна